Teresa de Jesús steht für:

 Teresa von Ávila
 Teresa de Los Andes